El Carmelo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Carmelo, San Fernando, 
 El Carmelo, Villaflores, 

Robotskapade Mexikoförgreningar